Rennen steht für:
 eine schnelle Fortbewegungsart von Menschen und anderen Tieren, siehe Bipedie für zweibeiniges und Quadrupedie für vierbeiniges Laufen
 Wettrennen: Wettkampf um die schnellste Fortbewegung, bspw. Laufsport, Radsport, Rollsport, Skisport, Automobilsport, Motorradsport, Bootsrennen, Pferderennen, Hundeschlittenrennen oder Windhundrennen
 die Gemeinde Renan BE im Distrikt Courtelary des Kantons Bern in der Schweiz in seiner früheren deutschen Bezeichnung

Rennen ist der Familienname folgender Personen:
 Beate Rennen-Allhoff (* 1951), deutsche Psychologin, Hochschullehrerin und Hochschulpräsidentin
 Franz Karl Rennen (1818–1897), deutscher Eisenbahnbeamter und Landrat
 Ludwig Rennen (1845–1932), preußischer Landrat und Verwaltungsgerichtsdirektor 
 Peter von der Rennen (1607–1669), deutscher Goldschmied

Siehe auch:

 Das Rennen, österreichische Reality-Show
 Renn